Les personnages de Blazer Drive sont des personnages de fiction créés par Seishi Kishimoto appartenant au shōnen manga Blazer Drive.

Les personnages présents dans cet article sont classés en fonction de leur appartenance à une organisation. Les Mystickers, les stickers remplis d'énergie possédants différents pouvoirs, sont également indiqués pour chaque personnage.

Guardians

Section II 
Tenjik
 Mystickers : Blast Plus

Ce petit hérisson est considéré comme un Blazer redoutable dont la renommée chez les Guardians n'est plus à faire.

Yuyuka
 Mystickers : Rock 'n' Rollcake, Drive, Vicious Cat

C'est une jeune fille au style gothique, amoureuse de Daichi. Elle voit Misora comme une rivale pour son amour avec Daichi. C'est aussi une Blazer très puissante qui accompagne Tenjik. Elle collectionne les Mystickers rares. Elle possède un Mysticker de type arme qui est en fait une fourchette avec un gâteau au bout permettant de l'utiliser comme un énorme marteau.

Section III 
Daichi
 Mystickers : Kandachi, Tamamayu

C'est le héros du manga, le frère cadet de Ginga, ainsi que le rival de Shirô. Au départ il fait partie de la team Ozora dont il se croit le chef, très vite celui-ci va rejoindre la section III des Guardians. Il se croit responsable de la mort tragique de ses parents et pense qu'à cause de cela son frère le déteste. C'est lors de son combat contre Namba qu'il va apprendre qu'il est un Blazer, c'est également à ce moment qu'il apprendra que Ginga, son frère, est un Blazer qui l'a toujours protégé. Son frère, après s'être prit un Mysticker changement de dimension pour protéger Daichi, lui donnera Kandachi, un Mysticker qui a la capacité de produire de l'électricité à l'infini. Par la suite il rencontre Kuroki, le meilleur ami de son frère et un Blazer faisant également partie de la section III des Guardians. Il le fera entrer chez les Guardians et partira avec lui lors de sa première mission. Durant cette mission, Daichi rencontrera Shirô avec qui il sera forcé de faire équipe pour affronter un puissant Blazer du nom de Beast. Daichi récupèrera après ce combat le Mysticker Tamamayu, qui sera alors son premier de type « arme » (ressemble à un énorme gant pouvant projeter des fils aussi solide que des câbles), en échange de Testarossa qui était le Mysticker que Daichi devait récupérer. Par la suite, Daichi apprendra à contrôler son pouvoir spirituel au côté de Misora grâce à l'entrainement de Tenjik.

Misora
 Mystickers : Tengoku

Elle a été la chef de la team Ozora avant d'accompagner Daichi en tant que Blazers. Après sa formation avec Tenjik, Misora a finalement été en mesure d'éveiller la puissance d'un Blazer. Elle a un Mysticker nommé « Tengoku », c'est un Mysticker qui prend la forme d'un livre géant avec un œil en son centre. Il a la capacité d'absorber tout ce qu'il veut. Tout ce qui est écrit dans le livre peut se matérialisé dans la réalité.

Kuroki
 Mystickers : NecroMancer

Il était le meilleur ami de Ginga, ce qui lui permit de recruter Daichi dans la section III des Guardians. Kuroki est avant tout un très puissant Blazer, possédant un Mysticker arme du nom de NecroMancer, une épée noire dont la garde ressemble à un crâne, capable de manger les âmes malfaisantes. Cependant, il a une incontrôlable phobie des chiens. Bien qu'il accompagne Daichi dans tous ses combats, Kuroki n'eut vraiment son  dans l'histoire que lors de l'attaque de la section III par le Royaume de Kirin, où il fut confronté à Shuga, le manieur d'ombre. Une capacité de son Mysticker : sa grande épée peut se changer en une espèce de fouet, ce qui augmente sa puissante et sa portée.

Ginga
 Mystickers : Kandachi

C'est le frère ainé de Daichi, le héros du manga. Il a toujours été un grand frère exemplaire pour Daichi, jusqu'à la mort tragique de leurs parents dans un accident de voiture il y a déjà plusieurs années. Depuis, il se montre froid et impitoyable avec son frère, même s'il est toujours là pour le protéger. Il ira même jusqu'à déchirer un Mysticker rare trouvé par son frère. Mais lorsqu'il s'interposa contre Leron qui en voulait à son frère, on apprit qu'en vérité il déchira ce Mysticker car il s'agissait d'un type poursuite, pouvant conduire l'ennemi directement vers Daichi. Il combattu l'archer avec le Mysticker Kandachi, qui produit de l'électricité indéfiniment. Mais cela ne suffit pas, déjà blessé, il fut touché par une de ses flèches équipées d'un Mysticker de changement de dimension. Il disparut on ne sait où en offrant à son jeune frère le Kandachi. Après le combat, on apprend que Ginga faisait partie de la section III des Guardians et qu'il faisait équipe avec Kuroki, son meilleur ami.

Gen
 Mystickers : Réparateur

C'est un célèbre artisan qui est connu pour savoir réparer tout type de Mysticker. Il était surnommé la main de Dieu. Cependant, il a renoncé à réparer les Mystickers depuis que son fils, Jin, ait été impliqué dans un accident de course impliquant un Mysticker que lui-même avait réparé. Depuis sa rencontre avec Daichi, il a réintégré les Guardians et leur fait profiter de son savoir.

Kagekyuu
 Mystickers : Resist

Il se fit prendre Testarossa par Yuma, et s'est fait battre avant même le début de l'attaque du QG de la section III.

Melon

C'est la chef de la section III des Guardians. Ce n'est pas une Blazer, néanmoins, ces yeux ont le pouvoir de voir le potentiel de Blazer chez une personne. Elle porte une tenue dominatrice et ainsi que deux fouets qu'elle utilise pour punir ceux qui sont sous son commandement. Appropriée, elle est qualifiée avec un fouet.

Section XI 
Shirô
 Mystickers : Valiant, Testarossa

Sa première apparition fut lors de la mission de Daichi pour récupérer Testarossa, un Mysticker très rare. Sa coéquipière est Tamaki, qui est un peu la « glace » quand lui est le « feu ».

Tamaki
 Mystickers : Aphrodite

Elle fait équipe avec Shirô. On la rencontre pour la première fois lors de la première mission de Daichi.

Elle fera tout de suite confiance à Daichi contrairement à Shirô qui se méfiera de lui.

Lors de l'attaque de Beast, on apercevra un aperçu de sa puissance lorsqu'elle combinera son Mysticker Aphrodite avec un Mysticker de type vent. Il en résultera une attaque du nom de Rose Blast, attaque qui consiste à attaquer son ennemi avec un tourbillon d'épine.

Par la suite on apprendra grâce à Shirô que Tamaki a été battu et enlevé par un Blazer mystérieux du nom d'Albert, qui se bat avec un Mysticker céleste.

Yaiba
 Mystickers : Gallatin, Sleipnir

Yaiba apparait pour la première fois en tant que participant de la course à l'intérieur de la Dark Cannon Race. C'est un personnage assez atypique, qui alterne phrase en anglais et japonais.

C'est un Blazer qui possède un Mysticker de type arme, une épée qui peut couper des matières très solides. De plus il possède un Mysticker de type invocation, qui fait apparaitre Sleipnir, un cheval de la mythologie nordique, ressemblant beaucoup à une licorne ailée.

C'est d'ailleurs grâce à ces armes qu'il put aider Daichi à gagner la course, en le propulsant très violemment avec son épée. Le but de Yaiba en participant à cette course était de venger la mort de son ami Jin en arrêtant l'organisateur de la course qui était un truand.

Jin
 Mystickers : Lien

Sur l'une de ses missions, où il devait participer à une course nommée Dark Cannon Race, le Mysticker rare qui avait été réparé par son père, Gen, a accidentellement eu une défaillance au début de la course, et fit exploser son engin le tuant sur le coup. En réalité, son Mysticker rare avait été échangé avec un faux par le champion de l'époque, causant ainsi cette explosion qui tua Jin.

Jonathan
 Mystickers : Irvine

C'est le chef de la section XI des Guardians.

Kirinkai

Les cinq piliers de la Kirinkai 
Shuga
 Mystickers : Kakutan noir

Shuga est l'un des cinq chefs de la Kirinkai, il possède l'un des cinq Mystickers légendaire de Kirin, le Kakutan noir, Il possède de nombreux piercing sur tout le corps. Son Mysticker a le pouvoir de le faire disparaitre dans l'ombre ou d'attaquer à l'aide des ombres. Il combattra Kuroki lors de l'attaque du QG de la section III des Guardians et sera vaincu par celui-ci. Il mourra des effets secondaires de son Mysticker.

Shikibu Murasaki
 Mystickers : Shôko bleu

Elle est l'une des cinq chefs de la Kirinkai. Elle utilise l'un des cinq Mystickers légendaire de Kirin, le Shôko bleu. Il a le pouvoir de tout geler. Elle est connue pour être une grande diseuse de bonne aventure, sa boutique se trouve au Pink Paradise.

Sumiya
 Mystickers : Enku rouge

C'est l'un des cinq chefs de la Kirinkai, il possède l'un des cinq Mystickers légendaire de Kirin, le Enku rouge. Il se présente comme la flamme Salaryman. Il est venu pour récupérer le Mysticker que Shugo lors de l'attaque de la section III des Guardians par Shuga. Il disparaitra après cela dans un nuage de flamme. On le voit plus tard utiliser Kaine comme expérience pour connaître le secret de Daichi. Il trahira aussi Makiura en le faisant brûler dans les flammes du Enku rouge.

Mitony
 Mystickers : Sakumei blanc

Elle est l'une des cinq chefs de la Kirinkai. Elle utilise l'un des cinq Mystickers légendaire de Kirin, le Sakumei blanc. Elle est experte dans les jeux et le piratage informatique. Elle a également infecté l'ordinateur central de la section III des Guardians par un virus.

Makiura
 Mystickers : Kirin jaune

Il est à la tête des piliers de la Kirinkai. C'est le chef suprême de cette organisation. Il possède l'un des cinq Mystickers légendaires de Kirin, le Kirin jaune. Il était l'un des assistants du professeur Yan, le père des Mystickers. Il se fera trahir par Sumiya qui le fera brûler dans les flammes du Enku rouge.

Membres 
Kaine
 Mystickers : Jimmy

C'est un guitariste, mais aussi un Blazer très puissant, appartenant à l'organisation Kirinkai qui combat à l'aide d'un Mysticker plutôt particulier, une guitare qu'il appelle « Jimmy » produisant un son nocif pour l'adversaire, le contrôler ou même le tuer.

Il provoqua Daichi en duel presque dès qu'il le vu, en voulant à son « pouvoir ». Et le surclassa totalement tout au long de celui-ci. Mais il fut arrêté par Kuroki avant de pouvoir l'éliminer.

On ne retrouva Kaine qu'à partir du chapitre IX, lors de l'attaque du royaume sur les sections des Guardians. Pour permettre à Misora de retourner au QG de la section III, Daichi défit Kaine dans un combat à mort. Le combat est plutôt serré, chaque adversaire se rend coup pour coup, jusqu'à ce que Kaine tombe dans un piège de Daichi, qui lui fit goûter à son « pouvoir ».

Il reprit ensuite l'avantage mais malheureusement pour lui, c'est à ce moment que Daichi décida d'utiliser son Mysticker rare Tamamayu, qui rééquilibrera le combat. Il usa de toutes les ruses pour vaincre Daichi, notamment de le contrôler grâce au son de sa Jimmy. Mais Daichi réussit à se libérer de son emprise grâce à son pouvoir.

Envahi par la rage, il passa à un état de tension unique aux Blazers. Le « Blazer Drive » là, la douleur n'est plus ressentie, la peau devient rouge et le pouvoir du Blazer augmente de manière exponentielle. Daichi réussit à vaincre Kaine non sans mal. Gravement blessé, il est par la suite devenu un cobaye pour les expériences de Sumiya qui cherche à travers ces expériences à percer le secret qui relie Daichi et Kaine.

Danji
 Mystickers : Kabuki, Danjuurou

Subordonné de Shuga. Il ressemble à un acteur de Kabuki. Il parle toujours d'une voix très forte. Il peut appeler une nuée de moustiques et leur faire prendre n'importe quelle forme. Il peut aussi augmenter le nombre de moustiques en ajoutant un ou deux Mystickers amplificateur. Enfin, il peut ajouter un autre type de Mysticker amplificateur afin de créer un moustique géant. Il s'est joint à l'attaque de la section III sous les ordres de Shuga. Il sera battu par Misora grâce à son Mysticker « Tengoku ».

Neiru
 Mystickers : Vicious Cat

Une subordonnée de Shuga. C'est une femme qui aide Shuga pendant l'attaque de la section III. Sa mission est de tenir Tenjik et Yuyuka hors de la bataille qui se déroule au QG. Elle fut blessée par Yuyuka ca qui eut pour effet de la mettre suffisamment en colère pour activer son Mysticker de transformation qui possède trois formes d'évolution. Sa première forme, elle a juste grandi une queue et des oreilles, il a pour effet d'augmenter sa vitesse et sa force en y ajoutant des griffes à la place de ces ongles. Elle s'est ensuite transformée avec sa deuxième forme lui apportant une fourrure noire autour de son corps la rendant encore plus sexy aux yeux de Tenjik, mais aussi encore plus rapide et plus forte. Après un combat avec Yuyuka où elle perdit ses ongles brisés par Yuyuka, elle se transforma dans sa forme finale. Dans cette forme, elle est un chat géant avec des pouvoirs très destructeurs. À ce stade, elle ne ressemble en rien à une femme, ce qui donna à Tenjik la volonté de combattre, il la battra facilement avec son Mysticker explosive.

Namba
 Mystickers : Arc

Il a pour but de capturer Daichi. Pour cela, il dût se battre contre son frère Ginga et le fit disparaître à l'aide d'un Mysticker très rare appelé Dimension qui envoie le corps de la personne sur lequel il est collé dans une autre dimension. Il utilise un Mysticker de type arme très rare, qui fait apparaître une arbalète plutôt puissante. Il sera vaincu par Daichi après que son frère a disparu.

Next Corp 
Albert
 Mystickers : ?

Il est le créateur de la compagnie Next Corp. Il travaillait dans le même laboratoire que le professeur Yan. D'après les dires de Makiura, il est maintenant à la tête de la société qui gouverne le monde, à savoir la Next Corp. Pour une raison encore inconnue, il captura Tamaki.

Blérants 
Yûma
 Mystickers : Canon Ball

Il est le tout premier Blazer que Daichi aura à affronter en tant que Blazer des Guardians. Ce fan de baseball est un personnage assez atypique à cause de son tatouage autour de l'œil gauche et son bras droit beaucoup plus gros que le gauche.

Ce personnage avait intercepté un Mysticker rare alors qu'il allait être remis la section XI, afin de le donner à son patron, Beast.

Il se battit durement avec Daichi grâce à sa « Canon Ball » mais fut vaincu par les puissantes décharges de Kandachi, offrant par la même occasion le Mysticker Testarossa à Daichi.

Beast
 Mystickers : Tiger Jack

C'est le patron de Yûma. C'est un très puissant Blazers très recherché par les Guardians.

Il posa beaucoup de problème à Daichi et Shirô, notamment grâce à son Mysticker de changement de forme.

Autres

Professeur Yan 
Il s'agit du père fondateur de tous les Mystickers. À l'origine, il était chercheur sur la quatrième dimension. On peut retrouver des bustes en pierre de lui dans les rues de Néo-Tokyo. Il eut trois assistants connus : Makiura, Albert, ainsi qu'Alicia.

Alicia 
C'est la grande sœur de Kaine, elle éleva Kaine petit. On apprend plus tard que ce n'est pas sa grande sœur à proprement parler, en effet ils n'ont pas de lien de sang. Elle s'échappa du laboratoire du professeur Yan où elle travaillait en emmenant une des expériences du professeur, Kaine, ainsi que toutes les informations concernant cette expérience. Elle se fera tuer par Kaine qui voulait la défendre de Glen, un Blazer qui allait tuer Alicia.

Kyuri 
C'est le petit frère de la chef de la section III des Guardians, Melon. C'est un geek, fan de figurine et de jeux vidéo, c'est aussi un expert informatique qui arrivera à tenir en déroute Mitony qui s'était introduit dans le nouvel ordinateur de la section III des Guardians.

Blazer Drive